Boczki ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Boczki (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski

 in der Woiwodschaft Łódź:
 Boczki (Kocierzew Południowy), Dorf im Powiat Łowicki
 Boczki (Ozorków), Dorf im Powiat Zgierski
 Boczki (Poddębice), Dorf im Powiat Poddębicki
 Boczki (Szadek), Dorf im Powiat Zduńskowolski

Siehe auch: Boczki Domaradzkie, Boczki Zarzeczne